Selinum scabrum är en flockblommig växtart som beskrevs av Philippe Picot de Lapeyrouse. Selinum scabrum ingår i släktet krusfrön, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Krusfrön
scabrum